Zimbabwaans voetbalelftal (mannen)
 Zimbabwaans voetbalelftal (vrouwen)